In 1955/56 werd het elfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Karlsruher SC werd kampioen en VfB Stuttgart vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Stuttgart werd derde in zijn groep en Karlsruhe eerste. In de finale om de titel verloor de club met 4-2 van Borussia Dortmund.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1955/56
Oberliga Süd